Il singolare del torneo di tennis Milan Indoor 1990, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Ivan Lendl che ha battuto in finale Tim Mayotte 6-3, 6-2.

Teste di serie

 Ivan Lendl (campione)
 John McEnroe (semifinali)
 Aaron Krickstein (secondo turno)
 Yannick Noah (primo turno)

 Tim Mayotte (finale)
 Jimmy Connors (primo turno)
 Assente
 Jim Courier (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Tour 1990
Milan Indoor 1990